Steuben Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Steuben Township du comté de Marshall dans l'Illinois.
  du comté de Steuben dans l'Indiana.
  du comté de Warren dans l'Indiana.
 Steuben Township du comté de Crawford en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships